North Esk steht für folgende Flüsse:

 North Esk (Australien), einen Fluss in Australien
 North Esk (Esk), einen schottischen Fluss in Lothian
 North Esk (Nordsee), einen schottischen Fluss in Angus und Aberdeenshire

Sonstiges:
 North Esk (Kanada), eine Gemeinde in Kanada
 eine ehemalige schottische Whiskybrennerei, siehe Glenesk